São Lucas é um bairro da zona leste da cidade de Manaus, sendo um dos mais pobres da cidade.

Localizado entre os bairros de São José 3 e Tancredo Neves, faz limites com esses dois bairros e os bairros de Novo Reino e Nova Conquista.

História 
Foi criado em 2004, por uma reivindicação dos moradores do local que conseguiram através de uma consulta no bairro pela associação comunitária, a criação do bairro de São Lucas desmembrado do bairro Tancredo Neves. Apesar desse plebiscito comunitário, o bairro não é reconhecido pela prefeitura.

 Dados do bairro
 População: 2.291 moradores (Dados nãos atuais)

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona leste

Tancredo Neves (Manaus)
Zona Leste de Manaus